Дискография американского хип-хоп-исполнителя Offset состоит из одного студийного альбома, одного совместного альбома и двадцати пяти синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные альбомы

Синглы

Как главный артист

Как приглашённый артист

Другие песни в чартах 
SmallText(Young Thug featuring Quavo, Offset and Young Scooter)Efn1«Guwop» не попал в чарт Billboard Hot 100, но был по номером 10 в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.groupupper-alphaEfn1«Guwop» не попал в чарт Billboard Hot 100, но был по номером 10 в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.groupupper-alphaSmallText(Gucci Mane featuring Offset)SmallText(Cardi B featuring Offset)Efn1«Lick» не попал в чарт Billboard Hot 100, но был под номеров 17 в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.groupupper-alphaEfn1«Lick» не попал в чарт Billboard Hot 100, но был под номеров 17 в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles.groupupper-alpha

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Источники 

Offset
Offset